9ª edizione dei Satellite Awards – tenutasi a gennaio 2005
10ª edizione dei Satellite Awards – tenutasi a dicembre 2005